Келлер, Фёдор: Келлер, Фёдор Эдуардович (1850—1904) — граф, генерал-лейтенант, герой русско-японской войны;
 Келлер, Фёдор Артурович (1857—1918) — граф, генерал от кавалерии, герой первой мировой войны, один из руководителей Белого движения.